Сен-Іле́р-дю-Аркуе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 90 км на південний захід від Кана, 60 км на південь від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року до Сен-Ілер-дю-Аркуе приєднали колишні муніципалітети Сен-Мартен-де-Ландель і Віре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1979 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3801,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ілер-дю-Аркуе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-дю-Аркуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Манш